Knížák může být:

jméno stromu
 jeden z nejstarších kaštanovníků setých v Česku – v Kaštance, Nasavrky

české příjmení
 Jiří Knížák (* 1930) – český malíř
 Milan Knížák (* 1940) – český výtvarník a galerista

Rozcestníky - příjmení